Redjang (ou en anglais Rejang) peut désigner :
 les Redjang, un peuple de Sumatra en Indonésie,
 le redjang, leur langue austronésienne, du groupe des langues malayo-polynésiennes occidentales,
 l’écriture redjang, un alphasyllabaire d'origine indienne utilisé pour transcrire cette langue,
 Rejang Lebong, un kabupaten de la province de Bengkulu à Sumatra en Indonésie, où vit une communauté redjang,
 le redjang kayan, une langue austronésienne de Bornéo, du groupe des langues kayaniques.